У праслов'янській мові функціонувало кілька назв житла, серед яких і германського походження 'хуzЪ, хуžа «дім, хижа»; xalupa «халупа» з праслов'янської xal- «кущі біля води» + ира (порівняй salix'' «лоза»), тобто «плетена з пруття хижина». Згодом, споруда зрубного типу (хижа-зруб).

Хижа може означати:

 Хижа — розмовна знаважлива назва халабуди, примітивного житла, вбогої хатини.
 Лемківська хижа — традиційне житло лемків.
 Хижа — розмовна назва комори, комірчини.
 «Хижа» — християнський роман-бестселер канадця Вільяма Пола Янга.
 Хижа — село в Україні, Закарпатській області, Виноградівському районі.

Примітки